Scrinzi ist der Familienname folgender Personen:

 Joana Scrinzi, österreichische Filmeditorin
 Luis Scrinzi († 1890), Baumeister in Südtirol
 Otto Scrinzi (1918–2012), österreichischer Nervenfacharzt, Publizist und rechtsextremer Politiker